Larry Smith puede referirse a:

Políticos
Larry G. Smith (1914–1992), miembro de la Ohio House of Representatives
Larry Smith (1951), Senador canadiense, jugador de fútbol y presidente del Montreal Alouettes.

Deportistas
Larry Smith (1958), jugador de baloncesto profesional.
Larry Smith (1968), jugador de baloncesto universitario.